Уи́льям Бра́йант (; 26 ноября 1913 — 25 декабря 1975), более известный как Би́лли Бра́йант — английский футболист, крайний нападающий.

Биография 
Родился в Шилдоне в 1913 году. Выступал за местный клуб «Кокфилд». В 1931 году стал игроком «Вулверхэмптон Уондерерс». 3 декабря 1932 года дебютировал за клуб в матче против «Блэкберн Роверс». В 1933 году покинул «волков», перейдя в «Рексем».

Проведя сезон 1933/34 в составе валлийского клуба, в октябре 1934 года перешёл в «Манчестер Юнайтед» за 1000 фунтов. Его дебют за «красных» состоялся 3 ноября 1934 года в матче против «Блэкпула», в котором он отметился забитым мячом. Выступал за клуб на протяжении 5 сезонов, сыграв в 157 матчах и забив 42 гола. Сыграл свой последний матч за клуб в мае 1939 года, после чего официальные соревнования были приостановлены из-за начала Второй мировой войны.

Официально числился игроком «Манчестер Юнайтед» до окончания войны, и лишь в ноябре 1945 года перешёл в «Брэдфорд Сити».

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на сайте MUFCInfo.com 

Футболисты Англии
Игроки ФК «Вулверхэмптон Уондерерс»
Игроки ФК «Рексем»
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Брэдфорд Сити»